Abduktion kan avse:
Abduktion (filosofi) – inom filosofin en term besläktad med både induktion och deduktion, där forskaren rör sig mellan teori och empiri
Abduktion (anatomi) –  medicinsk term som avser rörelse av en kroppsdel
Abduction – engelska för ett påstått fenomen där människor eller djur rövas bort av utomjordingar eller andra okända varelser, se bortförande